Rue des Deux-Ponts est un odonyme que l'on rencontre à :

Rue des Deux Ponts  à Ixelles

Rue des Deux-Ponts à Amiens
 Rue des Deux-Ponts à Aulnay-sous-Bois
 Rue des Deux-Ponts  à La Boisse
 Rue des Deux-Ponts à Cholet
 Rue des Deux-Ponts à Genève
 Rue des Deux-Ponts à Nantes
 Rue des Deux-Ponts à Paris
 Rue des Deux-Ponts à Montpellier

Voir aussi